Irkutszk város: Irkutszk
3224 Irkutszk kisbolygó: 3224 Irkutszk